Deux navires de la Royal Navy ont reçu le nom de HMS Pathfinder :
 le , un croiseur léger navire de tête de la classe du même nom. Lancé en 1904, il est coulé en 1914 par un sous-marin allemand ;
 le , un destroyer de classe P. Lancé en 1941, il participe à la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 

Pathfinder